Gauntlet ;  Gant en anglais, peut désigner :

Jeu vidéo 
 Gauntlet, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1985
Ce jeu a donné lieu à une série d'autres jeux Gauntlet ou de suites :
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 , jeu vidéo sorti en 2014.

Comics 
 Gauntlet, un super-héros créé par Marvel Comics.